Transport (lat. trans-portare für (hin)über-bringen oder -tragen) steht für:
 die Ortsveränderung von Gütern oder Personen, siehe Transport
 die Ortsveränderung von Teilchen oder Messgrößen in der Physik im Allgemeinen, siehe Transportgleichung – mehrere Bedeutungen
 verschiedene Vorgänge im Stoffwechsel, Energie- und Informationshaushalt von Lebewesen, siehe Transport (Biologie)
 verschiedene Vorgänge im Stoffwechsel, Energie- und Informationshaushalt von einzelnen Zellen, siehe Intrazellulärer Transport
 die geologischen Prozesse zwischen der Abtragung und Ablagerung von unverfestigtem Gesteinsmaterial, siehe Transport (Geologie)

Transport, namentlich:
 Transport (Zeitung), deutsche Fachpublikation für den Güterkraftverkehr
 Der Transport, deutscher Film von 1961
 Transport, Science-Fiction-Romanserie von Phillip P. Peterson (seit 2014, aktuell 7 Teile; Stand 2020)
 Transport Maatschappij Holland, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Transporter (Begriffsklärung)